Île-de-France írásmóddal

 Île-de-France – régió Közép-Franciaországban
 Île-de-France (hajó) – francia utasszállító hajó (1926)

Île de France írásmóddal
 Île de France vagy Isle de France – Mauritius régi neve a francia uralom idején
 Île de France (vonat) – egykori vasúti járat Párizs és Amszterdam között
 Île de France (Grönland) – Dániához tartozó sziget Grönland keleti partjainál
 Île de France (Kanada) – sziget Kanadában, Québec tartomány Lanaudière megyéjében